Комуністична партія України (1918—1991) — керівна партія в Українській РСР, частина КПРС
 Комуністична партія України (1993—2015) — політична партія в Україні зареєстрована у 1993 році і заборонена у 2015 році
 Комуністична партія України (оновлена) — політична партія в Україні зареєстрована у 2000 році

Українська комуністична партія:

 Українська комуністична партія (укапісти) — націонал-комуністична партія в Україні у 1920—1925 роках
 Українська комуністична партія (боротьбистів) —  українська політична партія у 1918—1920 роках